Djoundé peut désigner :
 Djoundé, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Mora.
 Djoundé, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Ngaoundal.

Homonymie de localités